Леир (), согласно исследованиям Гальфрида Монмутского, одиннадцатый легендарный король Британии, сын короля Бладуда. Именно этот король стал прототипом короля Лира, описанного Уильямом Шекспиром в одноименной трагедии. Построил город Керлайр (Лестер).

В отличие от его предков, у Леира не было сыновей. У него родились три дочери — Гонерилия, Регана и Корделия. Чувствуя приближение старости, Леир сказал своим дочерям, что разделит королевство на три части, чтобы каждая дочь и её муж получили свою часть. Две старшие дочери — Гонерилия и Регана — льстили отцу, чтобы тот любил их больше. Корделия не захотела таким образом добиваться любви отца. Гонерилия вышла замуж за герцога Олбани, а Регана — за герцога Корнуолла. Леир разделил королевство на две части и передал трон старшим дочкам. Корделия вышла замуж за короля франков Аганипа, не имея власти. Зятья сначала дали Леиру 140 рыцарей для охраны, потом сократили это количество до 30, потом до 5, и наконец до 1.

Испугавшись своих старших дочерей, Леир бежал в Галлию. Там он получил заботу и любовь своей младшей дочери. При помощи дочери и зятя он собрал большую армию и отправился в поход на Британию. Одержав победу, Леир правил ещё три года, впоследствии передав трон Корделии.

Родословная

Источники 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии
Прототипы литературных персонажей